Чагда — название населённых пунктов в России:
 Чагда — село в Алданском районе Республики Саха (Якутия).
 Чагда — село в Кобяйском районе Республики Саха (Якутия).